

Patronyme 
Celeste de Longpré Heckscher (1860-1928), compositrice américaine ;
Eli Heckscher (1879-1952), économiste suédois ;
William Sebastian Heckscher (1904-1999), iconographe néerlandais.

Modèle 

 Modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson, un modèle économique.

Homonymie de patronyme suédois
Homonymie de patronyme danois